Стеццано () — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Население составляет 11 134 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 1148 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 24040. Телефонный код — 035.

Покровителями города почитаются Пресвятая Богородица (Madonna dei Campi, anniversario apparizione Madonna dei Campi), празднование 12 июля, и святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Знаменитые уроженцы 
 Таво Бурат — итальянский писатель и журналист.

Ссылки 

Города Италии